Grabovac  steht für:

Kroatien
 Grabovac (Karlovac), Ortschaft in der Gespanschaft Karlovac
 Grabovac (Čeminac), Ortschaft in der Gespanschaft Osijek-Baranja

Serbien
 Grabovac (Obrenovac), Ortschaft in der serbischen Gemeinde Obrenovac

Bosnien und Herzegowina

Montenegro

Grabovac ist der Familienname folgender Personen:
 Alem Grabovac (* 1974), deutscher Schriftsteller
 Ivan Grabovac (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Lorenz Grabovac (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Mirko Grabovac (* 1971), kroatisch-singapurischer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler